

Mythologie 
 Sène, druidesse celtique d'après Édouard Schuré qui présente Malgven comme une magicienne,  Gradlon: .

Patronyme 

Massène Sène (vers 1885-1958), Chef de Canton Sénégalais 

Abdoulaye Sène(1920-2019), homme politique politique Sénégalais; 
  ;
 Alioune Sène (1932-2005), homme politique sénégalais ;
 Alioune Sène (né en 1996), athlète français ;
 Amy Sène, athlète sénégalaise, spécialiste du lancer du marteau ;
 Badara Sène, footballeur sénégalais né en 1984, jouant au FC Sochaux-Montbéliard ;
 Badara Sène (1945-2020), arbitre sénégalais de football ;
 David Sène, footballeur et entraîneur français ;
 Diallo M'Bodji Sène (née en 1952), femme politique malienne ;
 Diégane Sène, homme politique sénégalais ;
 Fama Diagne Sène, femme de lettres sénégalaise ;
 Jean-Marc Sène (1972-), médecin du sport et présentateur de télévision français ;
 Karim Sène, sauteur à la perche sénégalais ;
 Pierre Yves Sène (né en 1964), judoka sénégalais ;
 Oumar Sène, footballeur sénégalais ;
 Yandé Codou Sène, chanteuse sénégalaise.

Références